Musy pode se referir a:
 Benoit Musy
 Louis Musy
 Pierre Musy
 Jean-Marie Musy

Desambiguação